El Matadero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Matadero, Veracruz, ort, Hidalgotitlán, 
 El Matadero, Sinaloa, ort, Rosario, 

Robotskapade Mexikoförgreningar